Figuier d'Inde, est un nom vernaculaire donné à deux cactus du genre Opuntia qui donnent des fruits rappelant vaguement les figues, appelés figues de Barbarie. On nomme ainsi ces cactus bien qu'ils soient originaires d'Amérique, comme le Cochon d'Inde. Le terme d'« Indes » faisant référence aux Indes occidentales : les Amériques.
 Figuier d’Inde plus couramment appelé figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica L.) est une espèce de grand cactus tropical et subtropical qui peut atteindre 3 à 5 mètres de haut.
 Figuier d'Inde ou oponce de l'Est (Opuntia humifusa (Raf.) Raf.) est une espèce tempérée de petit cactus prostrés forment des coussins de moins de 30 cm.

Voir aussi 
 

Homonymie en biologie
+
Espèce de Cactaceae (nom vernaculaire)